Канавезі — італійське прізвище.

 Джеронімо Канавезі — скульптор
 Томазо Канавезі — письменник

Італійські прізвища